Associated poate fi:

 Associated Press, agenție de știri din Statele Unite
 Associated British Foods, companie multinațională din industria alimentară